

Miejscowości w Rosji 

 Biełyj Chołm – wieś w osiedlu wiejskim Dobrominskoje rejonu glinkowskiego w obwodzie smoleńskim
 Biełyj Chołm – wieś w osiedlu wiejskim Diwasowskoje rejonu smoleńskiego w obwodzie smoleńskim
 Biełyj Chołm – wieś w osiedlu wiejskim «Dieriewnia Wysokoje» rejonu kujbyszewskiego w obwodzie kałuskim